Novi Pazar – város és község Szerbiában
Novi Pazar – település a bulgáriai Sumen megyében
Novi Pazar – település a bulgáriai Kardzsali megyében